Албански се може односити на:
Албански језик, један од индоевропски језика
Албанија, један Балканска држва
Албанци, народ са југоистока Европе